Шпрем — хорватське прізвище.

 Борис Шпрем  — хорватський політик, голова парламенту Хорватії.
 Горан Шпрем  — хорватський гандболіст.
 Кароліна Шпрем  — хорватська тенісистка.

Хорватські прізвища